Родио́нов (Родио́нова) — русская фамилия, образованная от имени Родион (от  — «житель острова Родос»), а также топоним.

Родионов

А

Б

В 
 
 
 Родионов, Василий Николаевич( род.1948) - советский и российский физик - теоретик
 
 Родионов, Виталий Викторович (род. 1983) — белорусский футболист.
 Родионов, Виталий Григорьевич (род. 1947) — советский и российский учёный.
 
 Родионов, Вячеслав Григорьевич (род. 1938) — искусствовед, писатель.

Г 
 
 Родионов, Георгий Михайлович (1915—1972) — советский дипломат.
 Родионов, Григорий Васильевич (Гарай Рахим; 1941—2021) — советский и российский поэт.

Д 
 Родионов, Денис Александрович (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Родионов, Дмитрий Гаврилович (1906—1972) — начальник управления МГБ Ленинградской области, генерал-лейтенант.

Е

З 
 Родионов, Захар Семёнович (1886—1949) — советский энтомолог.

И

К 
 Родионов, Константин Константинович (1901—1981) — советский дипломат, контр-адмирал.

Л

М 
 Родионов, Марк Иванович (1770—1826) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813 и 1814 годов.

Н

П

С 
 
 Родионов, Станислав Васильевич (1931—2010) — советский писатель, сценарист, мастер детектива.
 Родионов, Степан Акимович (ум. 1870) — полковник Корпуса флотских штурманов, участник Синопского боя и обороны Севастополя.

Ф 
 Родионов, Фёдор Ефимович (1897—1937) — начальник ЦДКА, корпусной комиссар.

Ю 
 
 Родионов, Юрий Яковлевич (род. 05.08.1937) - профессор Витебского ордена Дружбы народов медицинского университета,исследователь клеток крови, владелец патента на систему "искусственное сердце", автор более 200 научных работ, доктор медицинских наук.

Я 
 Родионов, Ярослав Иванович (1903—1943) — русский поэт-песенник, драматург, переводчик.

Псевдоним 
 Гиль, Владимир Владимирович (псевдоним Родионов; 1906—1944) — советский коллаборационист, позже полковник РККА.



Топоним 
 Родионов — хутор в Новоалександровском городском округе Ставропольского края.

См. также 
 Радионов
 Родионовка
 Родионово
 Родионовская
 Родионовский
 Родионовы — о дворянском роде